Heather Hunter, nome artístico de Heather Keisha Hunter (nascida em 1 de outubro de 1969 em Nova Iorque, Nova Iorque), é uma ex-atriz de filmes pornográficos dos Estados Unidos. Começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1988, aos 19 anos de idade.

Premiações e indicações

Ligações externas 

 
 
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas afro-americanas
Naturais de Nova Iorque (cidade)